Der Name Hohenzollernplatz, nach dem Adelshaus Hohenzollern, findet sich im deutschsprachigen Raum in vielen Städten:

 Hohenzollernplatz (Aachen)
 Hohenzollernplatz (Berlin-Wilmersdorf) mit dem U-Bahnhof Hohenzollernplatz
 Hohenzollernplatz (Berlin-Nikolassee)
 Hohenzollernplatz (Bonn)
 Hohenzollernplatz (Kempen)
 Hohenzollernplatz (Ludwigsburg)
 Hohenzollernplatz (München) mit dem U-Bahnhof Hohenzollernplatz (München)

Andere Plätze dieses Namens wurden inzwischen umbenannt:
 der ehemalige Hohenzollernplatz in Berlin-Neukölln, seit 1950 Karl-Marx-Platz
 der ehemalige Hohenzollernplatz in Berlin-Lichtenrade (seit 2009 Hermione-von-Preuschen-Platz)
 der ehemalige Hohenzollernplatz in Frankfurt am Main (heute Platz der Republik, Friedrich-Ebert-Anlage, Ludwig-Erhard-Anlage)
 der ehemalige Hohenzollernplatz in Freiburg im Breisgau (heute Friedrich-Ebert-Platz)
 der ehemalige Hohenzollernplatz in Stettin (heute polnisch Zwycięstwa)